Gemeenten:
 La Neuville-Garnier, een gemeente in het Franse departement Oise
 Le Mesnil-Garnier, een gemeente in het Franse departement Manche

Personen:
 Carolus Garnier, een Franse jezuïetenmissionaris uit de 17e eeuw
 Charles Garnier (architect), een Franse architect uit de 19e eeuw
 Laurent Garnier, een Franse dj
 Petra Garnier, een Nederlandse paralympisch sportster
 Tegenpaus Benedictus XIV, geboren als Bernard Garnier (13e eeuw)
 Lise Darly, een Franse zangeres die eigenlijk Elise Garnier heet
 Krewcial, een Belgische rapper en producer die eigenlijk Pascal Garnier heet

Overige:
 Opéra Garnier, een operagebouw in Parijs ontworpen door Charles Garnier
 Garnier (merk), een merk van haarverzorgingsproducten